Il doppio del torneo di tennis Torneo di Chichester 1978, facente parte del WTA Tour 1978, ha avuto come vincitrici Janet Wright e Pam Shriver che hanno battuto in finale Michelle Tyler e Yvonne Vermaak 3-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Patricia Bostrom /  Kym Ruddell (primo turno)
 Florența Mihai /  Betsy Nagelsen (primo turno)

 Lesley Hunt /  Mima Jaušovec (quarti di finale)
 Cynthia Doerner /  Laura duPont (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Torneo di Chichester 1978